Уптон — фамилия:
 Уптон, Джон (ок. 1774—1851) — английский инженер-строитель.
 Уптон, Самуил Иванович (1814—1879) — русский архитектор, сын Джона Уптона.

См. также 
 Аптон